Christophe Hoeffel, musicien, DJ et producteur de musique électronique allemand ;
 Daniel Hoeffel, homme politique français ;
 Jean Hoeffel, homme politique français ;
 Mike Hoeffel, joueur de hockey sur glace américain ;
 Michel Hoeffel, pasteur français ;
 Robert Hoeffel, homme politique français.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien